Ха́йме (, ) — іспанське чоловіче особове ім'я. Місцева форма імені Яків (, ). Поширена в іспаномовних країнах.

Особи

Королі 
 Хайме I — король Арагону (1213—1276) і Майорки (1231—1276).
 Хайме II — король Сицилії (1285—1296) і Арагону (1291—1327).
 Хайме ІІ — король Майорки (1276—1311).
 Хайме III — король Майорки (1324—1344).

Графи 
 Хайме II — граф Урхельський (1408—1413)

Політики 
 Хайме Рольдос Агілера — президент Еквадору (1979—1981)
 Хайме Лусінхі — президент Венесуели (1984—1989).
 Хайме Пас Самора — президент Болівії (1989—1993).
 Хайме Лукас Ортеґа-і-Аламіно — кубинський кардинал, архієпископ.

Спортсмени 
 Хайме Альгерсуарі — іспанський автогонщик.
 Хайме Айові — еквадорський футболіст.
 Хайме Еспіналь — пуерториканський борець вільного стилю, олімпійський медаліст.

Персонажі 
 Хайме Ланністер — персонаж циклу «Пісня льоду й полум'я» Дж. Мартіна

Іспанські імена